

France 
 Union du centre, groupe parlementaire français existant entre 1988 et 1993
 Union du centre, nuance politique

Grèce 
 Union du centre, parti politique grec des années 1960

Italie 
 , coalition électorale italienne entre 1993 et 1999
 Union de centre ou Unione di Centro, coalition électorale italienne en 2008